Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1987 проходив у 6 зонах, участь брали 54 клуба. Турнір вперше проходив під егідою газети «Молодь України». Фінальний турнір відбувся на Закарпатті, у містах Хуст та Виноградів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела

Посилання 
 1 зона
 2 зона
 3 зона
 4 зона
 5 зона
 6 зона
 Фінальний турнір КФК

87
УРСР
1987 в українському спорті